Avellan oder Avellán ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Avellan (* 1960), US-amerikanische Filmproduzentin
 Henrik Avellan (1902–1991), finnischer Moderner Fünfkämpfer
 Isabel Avellán (* 1933), argentinische Diskuswerferin
 Jorge Luis Avellan (* 1972), nicaraguanischer Baseballspieler
 Juhani Avellan (1945–2004), finnischer Gewichtheber